Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1929 im polnischen Zakopane wurden zwei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgetragen.

Die ersten Ränge belegten erwartungsgemäß die Skandinavier. Den Langlauf über die Distanz von 18 km gewann der Finne Veli Saarinen, den Dauerlauf über 50 km entschied sein Landsmann Anselm Knuutila für sich. Die beiden Finnen sicherten sich im jeweils nicht gewonnenen Wettbewerb auch die Silbermedaillen. Die dritten Plätze gingen an die Schweden Hjalmar Bergström und Olle Hansson. Als bestplatzierte Mitteleuropäer klassierten sich der Tschechoslowake Franz Donth im Dauerlauf und der deutsche Ernst Krebs im 18-km-Lauf auf dem jeweils 8. Rang.

Skilanglauf Männer 18 km 

Datum: Freitag, 8. Februar 1929

Strecke: Die Länge der Strecke betrug 18 Kilometer und wies eine Höhendifferenz von etwa 220 Meter auf. Sie führte beginnend östlich von Zakopane auf einem Rundweg über die umliegenden Hänge.

Teilnehmer am Speziallanglauf: 48 genannt; 48 gestartet; 40 gewertet. Die insgesamt 98 Teilnehmer von zwölf Verbänden wurden in zwei Klassen eingeteilt, in jene der Speziallangläufer und jene der Kombinationslangläufer.

Skilanglauf Männer 50 km 

Datum: Dienstag, 5. Februar 1929

Teilnehmer: 41 genannt; 32 gestartet; 27 gewertet.

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb